Villarejo de Fuentes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarejo de Fuentes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villarejo de Fuentes (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar